Сухарыш — река в России на Южном Урале, протекает в Челябинской области по территории Чебаркульского, Еткульского и Увельского районов. Устье реки находится в 107 км по левому берегу реки Увелька. Длина реки составляет 43 км, площадь водосборного бассейна — 465 км².

Описание 
Сухарыш начинается на высоте примерно 300 м над уровнем моря в урочище Мокрый Лог около деревни Казбаево. Впадает в Увельку на высоте 214 над уровнем моря около урочища Красный Маяк.

Ихтиофауна представлена такими видами как: елец, карась, карп, лещ, пескарь, плотва, щука.

Притоки 
 11 км: Селюзяк;
 12 км: Козловка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010500112111200001094.

Примечания 

Притоки Увельки
Реки Чебаркульского района
Реки Еткульского района
Реки Увельского района